Анабар може се односити на:

Анабар, реку у Русији.
Анабар (пут), пут у Русији.
Анабар (дистрикт)